Pilcaniyeu kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Pilcaniyeu, kommun, Río Negro, 
 Pilcaniyeu (kommunhuvudort i Argentina), Río Negro, 

Robotskapade Argentinaförgreningar